Botowo () steht für:

Orte:
 Botowo (Biskupiec), Gemeinde im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Bottowen, 1938 bis 1945 Bottau, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Botowo (Rajon Pinsk), Gemeinde im Rajon Pinsk, Breszkaja Woblasz, Weißrussland

Orte in Russland:

 Botowo (Rajon Jaroslawski), Ort im Rajon Jaroslawski, Oblast Jaroslawl
 Botowo (Rajon Kirillow), Ort im Rajon Kirillow, Oblast Wologda
 Botowo (Rajon Kungurski), Ort im Rajon Kungurski, Region Perm
 Botowo (Rajon Ostaschkowski), Ort im Rajon Ostaschkowski, Oblast Twer
 Botowo (Rajon Tscherepowez), Ort im Rajon Tscherepowez, Oblast Wologda
 Botowo (Rajon Wolokolamsk), Ort im Rajon Wolokolamski, Oblast Moskau
 Botowo (Rajon Sergiewo-Posadski), Ort im Rajon Sergiewo-Posadski, Oblast Moskau